

Titre

Art
 L'Aube, peinture de Claude Gellée dit Le Lorrain, 1646-1647 (Metropolitan Museum of Art de New York).
L'Aube, œuvre allégorique de William Bouguereau, peinte en 1881.

Cinéma
 L’Aube, film documentaire de Danis Tanović sorti en 1996 ;
 L’Aube, film tunisien d’Omar Khlifi sorti en 1966 ;
 L’Aube, film franco-israélo-hongrois de Miklós Jancsó sorti en 1985, adapté du roman d'Elie Wiesel ;
 L’Aube, film suisse de Romed Wyder sorti en 2014, adapté du roman d'Elie Wiesel.

Littérature
 L’Aube (黎明), un volume de manga d’Osamu Tezuka sorti en 1955 ;
 L’Aube, un roman d'Elie Wiesel publié en 1961.

Presse
 L'Aube, un quotidien créé par Francisque Gay, paru de 1932 à 1940 et de 1944 à 1951 ;
 L'Aube, un quotidien malien ;
 L'Aube, organe de presse des socialistes polonais.

Télévision
 L'aube (Sunrise), dix-septième épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2014.

Entreprise
 Les Éditions de l'Aube, une maison d'édition